743 км, 743-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 743 км — блок-пост. Код 679037
 743 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Воронежская область). Код 584918